XV ist:
 die Zahl Fünfzehn in römischen Ziffern
 XV (Software), ein Computerprogramm zur Bildbearbeitung für Unix und X11
 Subaru XV, ein SUV von Subaru
 XV (Album), ein Album der Band King’s X
 das Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Vietnam
 Mississippi Valley Airlines (IATA-Code)
 Mosjøen in der Provinz Nordland, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung